Farnaces de Capadòcia, segon sàtrapa conegut de Capadòcia 
 Farnaces de Dascilios, sàtrapa de la Frígia Hel·lespòntica
 Farnaces (noble), noble persa.
 Farnaces I, rei del Pont
 Farnaces II, rei del Pont i del Bòsfor
 Farnaces I del Bòsfor o simplement Farnaces del Bòsfor, rei del Bòsfor Cimmeri, després rei del Pont com Farnaces II